Johann Köppen ist der Name folgender Personen:

* Johann von Köppen (Jurist, 1531) (1531–1611), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer 
 Johann von Köppen (Jurist, 1564) (1564–1630), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer 
 Johann Köppen (Jurist, 1584) (1584–1641), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter 
 Johann Köppen (Jurist, um 1612) (um 1612–1682), deutscher Jurist 
 Johann Gerhard Köppen (1743–1813), deutscher Geistlicher
 Johann Heinrich Justus Köppen (1755–1791), deutscher Philologe und Pädagoge